Rodrigo steht für:

 Rodrigo (Name) – zu Namensträgern siehe dort
 Rodrigo (Oper), Oper von Georg Friedrich Händel (1707)
 Don Rodrigo, Oper von Alberto Ginastera (1964)
 Ciudad Rodrigo, spanische Gemeinde in Kastilien und León

Siehe auch:
 Rodrygo (* 2001), brasilianischer Fußballspieler